Масимов Самир Ибрагим оглы (; 25 августа 1995, Баку, Азербайджан) — российский и азербайджанский футболист, полузащитник, нападающий.

Клубная карьера 

Воспитанник московского «Локомотива». В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за дубль, сыграл в девятнадцати встречах и забил восемь голов в молодёжном первенстве.

Зимой 2014 года перебрался в «Нефтчи», подписав контракт сроком на пять лет. Его дебют в чемпионате Азербайджана состоялся 2 февраля в матче против «Симурга». 22 мая вышел на финальную игру Кубка Азербайджана с «Габалой», в которой забил единственный гол (основное время закончилась ничьей 1:1, в серии пенальти «Нефтчи» выиграл).

С августа 2018 года выступал в азербайджанской команде «Кешля».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Азербайджана.

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Олимп» Химки
Игроки ФК «Долгопрудный»